Reidelbach bezeichnet 

 den Familiennamen des deutschen Professors, Hofrats und Realschullehrers Hans Reidelbach (1847–1911)
 einen Ortsteil der saarländischen Gemeinde Wadern